Pimpinella lateriflora  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Pimpinella lateriflora descrita por Dalz. & Gibs. es el Trachyspermum roxburghianum de H.Wolff 
Pimpinella lateriflora descrita por Link es el Ammi majus de (L.)

Referencias